Уильям «Билл» Перси Веннингтон (; родился 26 апреля 1963 года, Монреаль, Квебек, Канада) — канадский профессиональный баскетболист, который выступал в Национальной баскетбольной ассоциации и за национальную сборную Канады.

Карьера игрока

Клубная карьера 
Играл на позиции центрового. Учился в Университете Сент-Джонс, в 1985 году был выбран на драфте НБА под 16-м номером командой «Даллас Маверикс». Позже выступал за команды «Сакраменто Кингз», «Кнорр Болонья» и «Чикаго Буллз». Всего в НБА провёл 13 сезонов. В сезонах 1995/1996, 1996/1997 и 1997/1998 годов Веннингтон становился чемпионом НБА в составе «Буллз». Всего за карьеру в НБА сыграл 720 игр, в которых набрал 3301 очко (в среднем 4,6 за игру), сделал 2148 подборов, 440 передач, 226 перехватов и 248 блок-шотов.

В студенческие годы Веннингтон играл под руководством Лу Карнесекки за клуб «Сент-Джонс Ред Сторм», который в 1985 году выходил в финал четырёх NCAA. Первые пять лет своей спортивной карьеры в НБА выступал за команду «Даллас Маверикс», набирая в течение сезона в среднем за игру по 4,6 очка, 0,7 передачи и 4,4 подбора. Затем Билл перешёл в команду «Сакраменто Кингз», за которую отыграл всего один сезон, после чего перебрался в Италию, где два года выступал за «Кнорр» из Болоньи. В 1993 году Веннингтон подписал контракт с клубом «Чикаго Буллз», когда в нём блистали Майкл Джордан, Скотти Пиппен и Деннис Родман, где выступал в роли сменщика основного центрового команды Люка Лонгли. Веннингтон был одним из немногих опытных игроков, кто остался в «Буллз» после локаута, состоявшегося перед началом сезона 1998/1999 годов, однако по окончании чемпионата вернулся в «Кингз», где через год завершил карьеру.

Международная карьера 
В 1983 году Веннингтон стал чемпионом летней Универсиады в Эдмонтоне в составе сборной Канады, которая в полуфинале обыграла сборную США, а в финале — сборную Югославии. В 1984 году представлял сборную Канады на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе, которая заняла четвёртое место, проиграв в полуфинале сборной США, а в матче за третье место — сборной Югославии. В 1992 году представлял сборную Канады в квалификационных матчах к Олимпийским играм в Барселоне, которая только каким-то чудом не попала на турнир. Веннингтон был введён в Баскетбольный Зал славы Квебека и Баскетбольный Зал славы Канады.

После ухода 
После завершения спортивной карьеры игрока стал радиокомментатором, освещая матчи с участием родной команды «Чикаго Буллз».

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки БК «Виртус» Болонья
Игроки «Чикаго Буллз»